Adina – opera Gioacchina Rossiniego
 Adina – rodzaj roślin z rodziny marzanowatych

Zobacz też